Кравчик — річка у Вінницької області, притока Південного Бугу.

 Кравчик Євген Віталійович (1982—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жерар Кравчик — французький кінорежисер.
 Катажина Кравчик — польська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату Європи, срібна призерка Європейських ігор, учасниця Олімпійських ігор.
 Кшиштоф Кравчик — польський композитор, поп-співак та гітарист.
 Кравчик Петро Якович — український художник.

Див. також 
 Кравчик-головач — жук з родини пластинчастовусих.

Польські прізвища
Багатозначні терміни
Українські прізвища